Новаки — многозначный термин.

Населённые пункты

Словакия 
 Новаки — город в западной Словакии.

Украина 
 Новаки — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Новаки — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Новаки — село в Владимирецком районе Ровенской области.
 Новаки — село в Полонском районе Хмельницкой области.

Другое 
 «Новаки» — японский эсминец типа Кагэро. Название в переводе с японского «Сильный осенний ветер».